Srpska Crnja (, , ) este o localitate în Districtul Banatul Central, Voivodina, Serbia.Este o localitate de frontiera situata in vecinatatea orasului Jimbolia si prin punctul de trecere a frontierei leaga Serbia de Romania. 

Localități din Voivodina
Localități din Banatul sârbesc